Název Studenecký potok má více vodních toků:

 Studenecký potok (přítok Českého potoka) – levostranný přítok Českého potoka v okrese Prostějov
 Studenecký potok (přítok Libockého potoka) – levostranný přítok Libockého potoka v okrese Sokolov
 Studenecký potok (přítok Sklářského potoka) – levostranný přítok Sklářského potoka v okrese Tachov